Пе́тур Па́ули Ми́ккельсен (; ) — фарерский футболист, защитник клуба «Скала».

Карьера 
С 2006 года выступает за футбольный клуб «Скала» из одноимённой деревни. 2011 год провёл в команде «НСИ Рунавик», находясь в аренде. В 2014 году вернулся в родной клуб.

Вызывался в молодёжную сборную для участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2013, однако ни одного матча не сыграл.

Примечания 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Скала»
Игроки ФК НСИ